SPM steht als Abkürzung für:

 SPM (Schaden-Prozess-Management) steht für die KfZ-Haftpflichtschadenabwicklung
 SPM (Software) (für statistical parametric mapping), eine Software zur Analyse funktioneller Zusammenhänge bei bildgebenden Verfahren wie der Positronen-Emissions-Tomographie und Funktioneller Magnetresonanztomographie
 SPM (Rapper), US-amerikanischer Rapper, ehemals South Park Mexican
 Standard Progressive Matrices, eine Form von Ravens Matrizentest
Sächsische Posaunenmission e.V. (SPM)
 Air Saint-Pierre, französische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Salón de la Plástica Mexicana, Kunstmuseum in Mexiko-Stadt
 sales performance management, beschreibt die Verwaltung der Vertriebswertschöpfungskette
 Saint-Pierre und Miquelon, Länderkürzel nach ISO 3166
 scanning probe microscopy, engl. für Rastersondenmikroskopie
 Science Power Modules, geplante russische Energie- und Wissenschaftsmodule für die Internationale Raumstation
 Schweizerische Pfingstmission
 Selbstphasenmodulation
 senior project manager, eine Hierarchieebene für Projektleiter
 shock pulse measurement, engl. für Stoßimpulsmessung
 single point mooring, eine Ladestation für Tankschiffe auf See
 Somali Patriotic Movement
 Sozialdemokratische Partei des Memelgebietes
 Spitzing Mountain, siehe Skigebiet Spitzingsee
 SPM (Automarke), ehemalige britische Automarke
 ein Intelligenztest, siehe Intelligenztest#Ravens Progressive Matrizen
 steps per minute, engl. für Schritte pro Minute
 Swiss Project Management Association (spm) Schweizer Institution für Projektmanagement
 Sperr- und Meldeanlage, ein Verfahren zur Einbindung manuell bedienter Bahnübergänge in die Signalabhängigkeit eines elektrischen oder elektronischen Stellwerks
 Spangdahlem Air Base nach dem IATA-Flughafencode
 suspended particulate matter, engl. für Schwebstaub

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Frankreich: Saint-Pierre und Miquelon

SPM